Southborough kan syfta på:

 Southborough, Bromley – en ort i Bromley i Storlondon, England
 Southborough, Kent – en ort och civil parish i Kent, England
 Southborough, Kingston upon Thames – en ort i Kingston upon Thames i Storlondon, England
 Southborough, Massachusetts – en ort i USA